Ву́лиця Ли́сенка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Композитора Миколи Лисенка 
 Вулиця Композитора Миколи Лисенка — вулиця у місті Черкаси.

Вулиця Композитора Лисенка 
 Вулиця Композитора Лисенка — вулиця у місті Марганець.
 Вулиця Композитора Лисенка — вулиця у місті Сміла.

Вулиця Миколи Лисенка 
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Бібрка.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Борщів.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Городок Львівської області.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Дубно.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Жашків.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Житомир.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Збараж.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Золотоноша.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Кам'янка.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Кам'янське.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Ковель.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Копичинці.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Коростишів.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у смт Лосинівка.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Миколаїв.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Миколаїв Львівської області.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Надвірна.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Павлоград.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Сарни.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Сокаль.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Сокиряни.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Сторожинець.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Тараща.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Трускавець.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Тульчин.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Умань.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Хотин.
 Вулиця Миколи Лисенка — вулиця у місті Яготин.

Вулиця Лисенка 
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Андрушівка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Бердичів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Берегове.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Бережани.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Болехів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Борислав.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Бориспіль.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Боярка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Бровари.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Броди.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Буди.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Бучач.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Ватутіне.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Вижниця.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Високий.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Віньківці.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Вознесенськ.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Володимирі.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Волочиськ.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Гнівань.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Горлівка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Градизьк.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Гусятин.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Донецьк.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Заліщики.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Івано-Франкове.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Ізмаїл.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Ірміно.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Ірпінь.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Калинівка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Канів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Карлівка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Козова.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Козятин.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Коломия.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Конотоп.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Косів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Костопіль.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Костянтинівка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Краматорськ.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Красногорівка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Ланчин.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Летичів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Липовець.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Лубни.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Луцьк.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Макіївка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Малин.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Маріуполь.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Меденичі.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Мукачево.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Нікополь.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Нова Водолага.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Нова Прага.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Перемишляни.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Підволочиськ.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Полтава.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Помічна.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Пустомити.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Радехів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Роздільна.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Рудне.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Самбір.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Сквира.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Сколе.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Стебник.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Стрий.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Суми.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Таврійськ.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Тальне.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Теребовля.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Тернопіль.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Тетіїв.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Тлумач.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Торецьк.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Турбів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Ужгород.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Фастів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Хмельницький.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Хмільник.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Ходорів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Хоростків.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Хуст.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Чаплинка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Чернівці.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Чернігів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Шепетівка.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Шпола.
 Вулиця Лисенка — вулиця у місті Яворів.
 Вулиця Лисенка — вулиця у смт Ясіня.

Провулок Миколи Лисенка 
 Провулок Миколи Лисенка — провулок у місті Коростень.
 Провулок Миколи Лисенка — провулок у місті Умань.

Провулок Лисенка 
 1-й і 2-й провулки Лисенка — провулки у місті Андрушівка.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Вінниця.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Городище.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Запоріжжя.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Ізмаїл.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Кам'янець-Подільський.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Корсунь-Шевченківський.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Костопіль.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Кременчук.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Луганськ.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Маріуполь.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Полтава.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Харцизьк.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Хмільник.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Хотин.
 Провулок Лисенка — провулок у місті Шпола.

Тупик Лисенка 
 Тупик Лисенка — тупик у смт Градизьк.

Вулиці, названі на честь людей